Het ATP-toernooi van Hongkong 2001 (met de officiële naam Salem Open) werd van 23 tot en met 29 september gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in Hongkong.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Hongkong
ATP-toernooi van Hongkong